Holzhafen bezeichnet

 den Holzhafen Duisburg, einen Teil des Duisburger Innenhafens
 in Hamburg 
 ein ehemaliges Hafenbecken in der Billwerder Bucht, siehe Naturschutzgebiet Holzhafen
 ein seit 1724 bestehendes Hafenbecken in Altona, siehe Altonaer Holzhafen
 den Holz- und Fabrikenhafen als ein Hafenbecken in Bremen, siehe auch Bremer Häfen
 einen Hafen in Stade
 Holzhafen Geestemünde, ein ehemaliges Hafenbecken in Geestemünde, heute Zierteich